Орія — народ в Індії.
 Орія — індоєвропейська мова, якою розмовляють близько 35 мільйонів жителів індійського штату Орісса.
 Орія — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія,  провінція Бріндізі.
 Орія — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Альмерія.